El Comellaret, en alguns mapes escrit Comelleret, és un indret del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà.

Es tracta d'uns antics camps de conreu situats en un petit comellar, actualment abandonats i en part convertits en bosc, situats a força alçada, als peus de la cinglera meridional de la Serra de Carreu. És a llevant de la Borda del Paulí, en el lloc on acaba actualment el Camí de les Bordes.

Etimologia 
Derivat diminutiu de comellar; un comellar, derivat de comella i, a la llarga, de coma, un espai de terra inclinat però bastant pla, situat entre terres més elevades.

Enllaços externs 
 El Comellaret en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Comellaret
Comellaret